Agustí Farré, periodista català 
 Arnau Farré i Garcia (Vilanova de Segrià, 1998), pilot de trial català 
 Carme Farré i Ors
 Joan Farré, diversos personatges
 Maria Rosa Farré i Escofet (Barcelona, 1916-2001), pedagoga 
 Miquel Farré, diversos personatges
 Oriol Farré i Llort (1975), músic membre del grup Gossos 
 Ricard Farré i Climent (L'Espluga de Francolí, 1894 - Tarragona, 1939), industrial i polític català